Дивізія А 1985—1986 — 68-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Бухарест) взяв участь у Кубку кубків 1986—1987 як переможець Кубку Румунії 1985—1986.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1985—1986
Румунія
Румунія
1985 у румунському спорті
1986 у румунському спорті